

Persone 
 Alessandro Dal Bosco (1830-1868) – missionario italiano
 Francesco Dal Bosco (1955-2019) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano

Pagine correlate 
Bosco (disambigua) – pagina di disambiguazione
Del Bosco – pagina di disambiguazione